Tojtic kan syfta på:

Geografi

Mexiko 

 Tojtic, Mitontic, Chiapas, 
 Tojtic (norra Chamula kommun), Chiapas, 
 Tojtic (östra Chamula kommun), Chiapas, 

Robotskapade Mexikoförgreningar